Дми́трий Сверчко́в:
 Сверчков, Дмитрий Николаевич (1874—?) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Казанской губернии.
 Сверчков, Дмитрий Фёдорович (1777—1853) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813—1814 годов.
 Сверчков, Дмитрий Фёдорович (1882—1938) — деятель российского социал-демократического движения.